Ха́ннеман () — фамилия немецкого происхождения. Известные носители:
 Ханнеман, Джефф (1964—2013) — американский гитарист, один из основателей трэш-метал группы Slayer.
  (род. 1970) — немецкий футболист, тренер.
 Ханнеман, Рене (род. 1968) — немецкий бобслеист, призёр зимних Олимпийских игр 1992 и 1994 годов.

См. также 
 Ханеман, Вильгельм (1914—1991) — австрийский и немецкий футболист, тренер.
 Ханеманн (род. 1972) — американский футболист.